Gośniewice ist der Name zweier polnischer Dörfer in der Woiwodschaft Masowien:
Gośniewice (Jasieniec) in der Gemeinde Jasieniec
Gośniewice (Warka) in der Gemeinde Warka